

Нов — присілок, Щучанський район, Курганська область
 Нов — річка в Республіці Башкортостан.

Нов — муніципалітет, департамент Буш-дю-Рон, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, Франція